

Божацин — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Божацин — село в гміні Кротошин Кротошинського повіту Великопольського воєводства